Democratic Progressive Party („Demokratische Fortschrittspartei“) ist der englische Name folgender Parteien:

 Democratic Progressive Party (Argentinien)
 Democratic Progressive Party (Australien)
 Democratic Progressive Party (Malawi)
 Democratic Progressive Party (Paraguay)
 Democratic Progressive Party (Singapore)
 Demokratische Fortschrittspartei (Taiwan)

Siehe auch:
 Progressive Demokratische Partei in Tunesien